A Sweet Dreams jelentései:

Zene
 Sweet Dreams (Are Made of This) – Marilyn Manson
 Sweet Dreams (Are Made of This) – Eurythmics-album
 Sweet Dreams Sword-album
 Sweet Dreams – Beyoncé Knowles-dal
 Sweet Dreams – Eurythmics-dal
 Sweet Dreams – a Yes együttes száma a The Word Is Live albumról
 Sweet Dreams – La Bouche-dal